Världsmästerskapet i fotboll för klubblag 2009 är en fotbollsturnering som spelades under december 2009. Det är det 6:e världsmästerskapet för klubblag som Fifa arrangerar. Turneringen spelades i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten.

Deltagande lag

Matcher 

2009 i Förenade arabemiraten
Internationella fotbollstävlingar i Förenade arabemiraten
Fotbollsåret 2009
2009